Којетин може бити:

 Којетин (Преров), град у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Којетин (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република